Верхня Терса — річка в Україні на Запорізькій гряді, ліва притока Вовчої.
 Верхня Терса — село, Запорізька область, Гуляйпільський район

Див. також 
 Терса — річка в Саратовській та Волгоградській областях Росії, права притока Ведмедиці